Diola (volk), een volk in Senegal, Gambia en Guinee-Bissau 
 Diola (taal), een taalgroep in Senegal, Gambia en Guinee-Bissau